La competició de natació al Campionat del Món de natació de 1975 es realitzà al complex esportiu de les Piscines Hernando Botero O'Byrne de Cali (Colòmbia).

Resum de medalles

Categoria masculina 

Llegenda:

Categoria femenina 

Llegenda:

Medaller 

Campionat del Món de natació de 1975